Эско́ртный авиано́сец — разновидность авианосцев в ВМС Великобритании и США, а также в ВВС Японии, предназначенный для поддержки десантных операций, борьбы с подводными лодками в ходе сопровождения конвоев, транспортировки самолётов.

Эскортные авианосцы широко применялись во время Второй мировой войны и были развитием идеи торговых авианосцев. На атлантическом театре военных действий эскортные авианосцы использовались для защиты торговых караванов от действий подводных лодок ВМФ Германии. На тихоокеанском театре их роль сводилась в основном к поддержке амфибийных операций, а также транспортировке самолётов для ударных авианосцев ВМФ и частей других родов войск, как правило — корпуса морской пехоты. Технически, эскортный авианосец представлял собой авианесущий корабль малого водоизмещения, построенный, как правило, на основании корпуса сухогруза или танкера (реже - пассажирского лайнера) над которым надстраивался одноярусный ангар и полетная палуба.

Вторая мировая война 
Первым эскортным авианосцем стал английский корабль HMS Audacity, который был перестроен из захваченного немецкого торгового судна MV Hannover и был принят на вооружение в июле 1941 года. «Одесити» стал образцом для постройки последующих британских кораблей такого класса, а одной из самых удачных перестроек грузового судна в эскортный авианосец можно назвать HMS Activity. 

Наиболее известным кораблем этого класса стал USS Bogue

В ходе Второй Мировой, обычным применением эскортных авианосцев было противовоздушное и противолодочное охранение конвоев (истребители перехватывали атакующие бомбардировщики и обстреливали подводные лодки в надводном положении), обеспечение воздушного прикрытия во время десантных операций, прикрытие в бою тихоходных кораблей.

Возможные преемники 
В 1960—1970-х годах в военно-морских кругах США была популярна идея небольших авианосцев (Sea Control Ship), которые могли бы обеспечивать авиационное прикрытие корабельной группировки в ситуациях когда присутствие больших ударных авианосцев нецелесообразно. Для таких кораблей, водоизмещением 40—60 тысяч тонн, предполагалось создать самолёты вертикального взлёта и посадки, такие как XFV12. Однако самолёты так и не были созданы, а адмиралы предпочли более универсальные крупные авианосцы — за счёт уменьшения авиагруппы увеличивалась продолжительность её действия.

Непосредственным наследником программы SCS стало базирование «Си Харриеров» на крупных десантных кораблях ВМФ США — таких как класс «Тарава», «Уосп» или «Америка». Фактически, эти корабли являются современным эквивалентом эскортных авианосцев, и могут быть задействованы как при поддержке десантных операций (их основное занятие), так и при обороне конвоев. Другие страны мира не имеют аналогов данного класса.

В 1970-х годах ВМФ США и Великобритании разработали программу ARAPAHO, предполагавшую (в случае войны) быструю перестройку контейнеровозов в эскортные авианосцы. Для этой цели были заранее разработаны и заготовлены в достаточном количестве модули, позволяющие за несколько дней установить ангар, лётную площадку и необходимое электронное оборудование на любой крупный контейнеровоз. Подобные «мобилизационные» авианосцы должны были осуществлять противолодочную (и, в определенной мере, противовоздушную) оборону конвоев при помощи вертолетов и самолетов «Си Харриер». Концепция прошла проверку в ходе англо-аргентинского конфликта в 1982 году, когда англичане за 7—9 дней переоснастили три контейнеровоза для транспортировки самолетов «Си Харриер» к театру боевых действий. Предполагается, что состоящие на вооружении КМП США истребители F-35B также могут быть адаптированы к применению с контейнеровозов.

См. также 
 Торговый авианосец
 Авианосец
 Список эскортных авианосцев ВМС США

Примечания

Литература 
 Adcock, Al (1996). Escort Carriers in Action. Carrollton, TX: Squadron/Signal Publications. ISBN 978-0-89747-356-9.
 Poolman, Kenneth (1972). Escort Carrier 1941–1945: An Account of British Escort Carriers in Trade Protection. London: Ian Allan.
Y'Blood, William T. (1987). The Little Giants: U.S. Escort Carriers Against Japan. Annapolis, Maryland: Naval Institute Press. ISBN 0-87021-275-3.

Ссылки 
 Royal Navy Escort Carriers  / Royal Navy Research Archive, September 2014
 The Navy's Escort Carrier Offensive  / Naval History Magazine - December 2013 Volume 27, Number 6
 The Pacific War Online Encyclopedia: Escort Carriers (CVE) 

Авианосцы